Paula Badosa Gibert era la campionessa in carica del torneo singolare ragazze, ma non ha preso parte a questa edizione (superamento limite età).

Rebeka Masarova è diventata campionessa battendo in finale Amanda Anisimova con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Olesya Pervushina (semifinale)
  Amanda Anisimova (finale)
  Kayla Day (terzo turno)
  Anastasia Potapova (semifinale)
  Dayana Yastremska (terzo turno)
  Katie Swan (primo turno)
  Georgia Andreea Craciun (primo turno)
  Elena Rybakina (secondo turno)

  Usue Maitane Arconada (terzo turno)
  Sofia Kenin (terzo turno)
  Sofya Zhuk (primo turno)
  Rebeka Masarova (campionessa)
  Markéta Vondroušová (terzo turno)
  Tessah Andrianjafitrimo (secondo turno)
  Panna Udvardy (primo turno)
  Amina Anshba (primo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2016